P33 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 33, een papyrusrol van het Nieuwe Testament